Haye est une forme ancienne du mot haie. Le germanique haga et ses dérivés - haye, haie - désignent à l'origine, non pas une « clôture végétale », qui est le sens actuel du terme en français, mais une forêt qui entoure un territoire et le protège contre l'ennemi puis, à partir du  carolingien, une forêt servant de réserve de chasse, entourée d'une clôture, avant de ne plus désigner que la clôture elle-même. L'emploi de haye dans les lieux-dits les plus anciens indique donc la présence d'une forêt.

Toponyme

La Haye 
 La Haye est une ville des Pays-Bas.
 La Haye est une commune française de Seine-Maritime.
 La Haye est une commune française des Vosges.
 La Haye est une commune française de la Manche.
 La Haye-du-Puits est la commune déléguée centre de la commune nouvelle.
 La Haye-Aubrée est une commune française de l'Eure.
 La Haye-Bellefond est une commune française de la Manche.
 La Haye-de-Calleville est une commune française de l'Eure.
 Lahaye-Comtesse est une ancienne commune française de la Manche absorbé par Sourdeval-les-Bois.
 La Haye-Descartes, également nommé La Haye en Touraine, ancien nom de Descartes en Indre-et-Loire
 La Haye-d'Ectot est une commune française de la Manche.
 La Haye-de-Routot est une commune française de l'Eure.
 La Haye-du-Theil est une commune française de l'Eure.
 La Haye-le-Comte est une commune française de l'Eure.
 La Haye-Malherbe est une commune française de l'Eure.
 La Haye-Pesnel une commune française de la Manche.
 La Haye-Saint-Sylvestre est une commune française de l'Eure.

-en-Haye 
 communes de la forêt de Haye :
 Domèvre-en-Haye est une commune française de Meurthe-et-Moselle.
 Fey-en-Haye est une commune française de Meurthe-et-Moselle.
 Rosières-en-Haye est une commune française de Meurthe-et-Moselle.
 Velaine-en-Haye est une commune française de Meurthe-et-Moselle.
 Viéville-en-Haye est une commune française de Meurthe-et-Moselle.
 Villers-en-Haye est une commune française de Meurthe-et-Moselle.
 Mauregny-en-Haye est une commune française de l'Aisne.

Divers 
 L'Haye du Pont est un lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.
 La Ronde-Haye est une commune française de la Manche.
 Saint-Lubin-de-la-Haye est une commune française d'Eure-et-Loir.
 Val-de-la-Haye est une commune française de Seine-Maritime.
 La forêt de Haye est un massif forestier de Meurthe-et-Moselle.

Patronyme

Haye 
 David Haye (1980-), boxeur britannique.
 Henry-Gaston-Auguste Haye (1890-1983), négociant et homme politique français.
 Germaine Haye (1888-2002), doyenne de France et des Européens.
 Helen Haye (1874-1957), actrice britannique.
 Kléber Haye (1937-2023), homme politique français.
 Lucien Haye (1876-1940), dessinateur français.
 Ludovic Haye (1975-), homme politique français (Sénateur du Haut-Rhin).

La Haye 
 Jean de La Haye (13?-1420?), conseiller du roi Charles VI et trésorier général des finances.
 Jacob Blanquet de la Haye (1621?-16?), amiral français.
 Sébastien de La Haye de Silz (1757-1795), officier chouan.
 Louis de La Haye-Saint-Hilaire (1766-1838), officier chouan.
 Michel de La Haye-Saint-Hilaire (1921-2001), général français.
 Jean-Claude La Haye (1923-1999), urbaniste québécois.
 Jacques Lesage de La Haye (1938-), psychologue français.
 David La Haye (1966-), acteur québécois.

Voir aussi

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France